El término Peruano puede hacer referencia a:

 El Peruano, diario oficial.
 Pueblo peruano
 Vals peruano
 Perro peruano sin pelo